Leben und leben lassen steht für
 Zitat aus Schillers Drama Wallensteins Lager
 Weitere, darauf verweisende Zitate, siehe Liste geflügelter Worte/L#Leben und leben lassen
 Leben und leben lassen (Erster Weltkrieg), System des nicht-aggressiven Verhaltens zwischen Front-Truppenteilen im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:

 Live and Let Live
 Live and Let Die